Елизабета од Чешке може да се односи на:
 Елизабета Ричеза од Пољске,
 Елизабета од Чешке (1292—1330), кћерка Вацлава II и супруга Јована Слепог
 Елизабета од Чешке (1358—1373), кћерка Карла IV и супруга аустријског војводе Алберта III
 Елизабета од Чешке (1409—1442),
 Елизабета Стјуарт,